Název Lipinský potok má více vodních toků:

 Lipinský potok (přítok Chotýšanky) – pravostranný přítok Chotýšanky v okrese Benešov
 Lipinský potok (přítok Ostrovského potoka) – pravostranný přítok Ostrovského potoka v okrese Kutná Hora
 Lipinský potok (přítok Zhořského potoka) – levostranný přítok Zhořského potoka v okrese Jihlava
 Lipinský potok (přítok Zlámaneckého potoka) – levostranný přítok Zlámaneckého potoka v okrese Uherské Hradiště